Slaget vid Kap Sankt Vincent avser något av alla sjöslag som ägde rum i närheten av Kap Sankt Vincent på Portugals södra kust, nära Gibraltar sund:

Slaget vid Kap Sankt Vincent (1337), en seger för en kastiliansk flotta över en portugisisk flotta
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1641), en seger för en spansk flotta över en holländsk-portugisisk flotta
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1681), var en seger för en spansk flotta under markisen av Villafiel över en brandenburgisk eskader under Thomas Alders
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1693), ägde rum under Pfalziska tronföljdskriget
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1719) (21 december 1719), var en seger för en spansk flotta under amiral Rodrigo de Torres över en brittisk eskader under commodore Philip Cavendish 
Striderna den 28 november 1751, ägde rum utanför Kap Sankt Vincent och var en spansk seger över en algerisk eskader
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1780) (16 januari 1780), var en seger för en brittisk flotta under amiralen sir George Rodney över en spansk eskader under don Juan de Langara
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1797) (14 februari 1797), var en brittisk seger över den spanska i franska revolutionskrigen
Slaget vid Kap Sankt Vincent (1833) (5 juli 1833), var en seger för Maria II av Portugals flotta över Mikael I av Portugals flotta i Liberala krigen